Ла Мина Негра има више значења:

 Ла Мина Негра (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мина Негра (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику